Black ():
 Black — британская рок-группа
 Black — видеоигра
 Black — общепринятый псевдоним канадского палеоантрополога Дэвидсона Блэка
 Black — бельгийский фильм 2015 года

См. также